Manduca Rodrigues foi um militar brasileiro.

Um filho da República Oriental del Uruguay, participou da Guerra dos Farrapos, como alferes do Regimento de Cavalaria . Notabilizou-se pela incrível habilidade com os cavalos e pelo uso de sua boleadeira em guerra. Ficou conhecido por causar um ferimento mortal com lança em Teixeira Nunes, um dos grandes da revolução, que lutava ao lado dos remanescentes do Corpo de Lanceiros Negros farroupilhas. Manduca Rodrigues participou do último combate da revolução em terras do Rio Grande do Sul, lutando pelos imperiais , consta que em terras do atual município de Pinheiro Machado, em 28 de novembro de 1844 a Batalha de Arroio Grande

Pessoas da Revolução Farroupilha